Каля́гин — русская и марийская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Николай, означающего по-гречески «победитель народов».

Известные представители:
 
 Калягин, Борис Александрович (1938—2022) — советский журналист-международник.
 Калягин, Виктор Владимирович (1932—2021) — Герой Социалистического Труда (1978).
 
 Калягина, Людмила Васильевна (1936—2000) — заслуженная учительница школы РСФСР, Герой Социалистического Труда.

См. также

Примечания